Dōbutsu no Mori (), также известный под названием Animal Crossing: The Movie () — полнометражный аниме-фильм 2006 года режиссёра Дзёдзи Симура, основанный на серии видеоигр Animal Crossing. Фильм произведён компаниями Nintendo, OLM, Inc. и VAP и выпущен Toho. Фильм был показан в кинотеатрах Японии 16 декабря 2006 года. В прокате было заработано около 1,7 млрд иен (примерно 16,216,000 долларов).

Фильм выдержан в тематике видеоигр серии и рассказывает о 11-летней девочке по имени Ай, которая переезжает в лесную деревню, где проживают антропоморфные животные, где её целями являются поиск новых друзей и реализация своих собственных мечтаний. Dōbutsu no Mori не был выпущен за пределами Японии, и у Nintendo of America в настоящее время нет планов выпуска англоязычной версии.

Сюжет 
Фильм начинается с того, что Ай, 11-ти летняя девочка, переезжает летом в Деревню Животных. После того, как Танукити (Том Нук) отправляет её на работу по доставке товаров, Ай находит себе четырёх друзей среди жителей деревни: Буке, Салли, Альберта и жителя-человека по имени Ю, участвующего в нескольких активностях. Ай начинает находить серию анонимных сообщений в бутылках, в которых говорится, что во время предстоящего зимнего фестиваля произойдет чудо, если в определенных точках деревни будут посажены сосны. Доверившись инструкции, Ай начинает сажать деревья, полагая, что сообщения могли быть отправлены инопланетянами.

Осенью Буке ругает Ай за то, что она не посетила прощальную вечеринку у Салли, которая предполагалась как большой сюрприз. Ай тоскует, осознав, что Салли ушла, чтобы начать карьеру дизайнера одежды. Ай прибывает в музейное кафе и от композиции «K.K. Bossa» она начинает плакать, так как эта песня напоминает ей о Салли. Бьянка ругает Ай и говорит ей, что она должна быть счастлива как подруга Салли. Затем Ай отвечает, что она счастлива, но вместо этого ей грустно, что Салли ей ничего об этом не сказала, и уходит из кафе. Салли посылает письмо с извинениями Ай, объясняя, что прощание с ней сильно бы расстроило Ай, и призывает её отправиться в собственное путешествие. Буке извиняется перед Ай за свою резкую реакцию.

Наступает зима, и все сосны, которые посадила Ай, полностью выросли и украшены рождественскими гирляндами. Космический корабль тем временем терпит крушение в середине леса, и из него появляется чайка по имени Джонни. Джонни, который отправлял бутылки с посланиями, и оформивший свой выход в свет в стиле появления инопланетян, просит жителей деревни помочь ему найти детали, которые выпали из его корабля во время спуска. Ай, Буке, Ю и Альберт направляются к пещере, где Ю утверждает, что видел, как одна из деталей упала там. Но вход оказывается заблокирован большим валуном, сдвинуть который команде не удаётся. Появляется Салли, которая помогает освободить пещеру.

Команда находит недостающую деталь и возвращается к Джонни, который, как они обнаруживают, уже заполучил их все. Пропавшая часть оказывается поврежденным НЛО, частью большой группы, которая была привлечена деревней из-за изображения, образованного освещёнными соснами, посаженными Ай. Повреждённый объект воссоединяется со своей группой и, когда они уходят, создаёт созвездие в ночном небе, упоминающее Ай. Под конец Ай побеждает в конкурсе зимних фестивалей на лучшую декорацию и впервые чувствует себя настоящим жителем деревни.

Персонажи 
 Ай (Юи Хориэ) — 11-ти летняя девочка-человек, протагонист фильма, который переезжает в Деревню Животных.
 Буке (Мисато Фукуэн) — склонная к откровениям кошка, которая дружит с Ай. У нее есть тенденция хвалить собственные товары. Она обнаруживает окаменелость сейсмозавра в деревенской пещере. Известна как Рози () в англоязычных версиях игр серии.
 Салли (Фумико Орикаса) — слониха, мечтающая стать дизайнером. Несмотря на свою большую и устрашающую внешность, она добрая и нежная. Она дружит с Ай вместе с Буке. Известна как Марги () в англоязычных версиях игр серии.
 Ю (Ю Кобаяси) — 12-ти летний мальчик-человек, живущий в соседней деревне. Его хобби включают в себя косплей (обычно пирата или ниндзя) и коллекционирование насекомых и окаменелостей.
 Альберт (Такатоси Канэко) — озорной аллигатор, который дружит с Ю. Известен как Альфонсо () в англоязычных версиях игр серии.
 Аполло (Масаки Тэрасома) — спокойный орёл, которым предположительно восхищается Бьянка.
 Бьянка (Юрика Хино) — прекрасная белая волчица, которая предположительно восхищается Аполло. Она пытается сохранить свою женскую натуру. На протяжении всего фильма в значительной степени подразумевается, что она и Аполло когда-то были парой. Известна как Уитни () в англоязычных версиях игр серии.
 Саруо (Ясухиро Такато) — мускулистая обезьяна мужского пола, которая любит заниматься тяжёлой атлетикой и делает это на протяжении всего фильма. Известен как Чемп () в англоязычных версиях игр серии.
 Алан (Кацуя Татэкабе) — горилла мужского пола, которая имеет опыт в искусстве энка. Является хорошим другом Сакурадзимы. Известен как Цезарь () в англоязычных версиях игр серии.
 Сакурадзима (Юдзи Уэда) — муравьед, имеющий навыки шансонье. Является хорошим другом Алана. Известен как Цирано () в англоязычных версиях игр серии.
 Даруман (Хисао Эгава) — хохлатый пингвин, который любит рыбачить и всегда любит это делать в одном и том же месте. Известен как Хоппер () в англоязычных версиях игр серии.
 Танукити (Наоки Тацута) — тануки (енот в американской и европейской версиях игр серии), которому принадлежит магазин в Деревне Животных. Ему по душе, чтобы новые сельские жители работали в его магазине неполный рабочий день. Известен как Том Нук () в англоязычных версиях игр серии.
 Котобуки (Кэнъити Огата) — старая черепаха и мэр города. В фильме он обеспокоен своим предстоящим переизбранием, хотя он единственный кандидат на должность. Известен как Тортимер () в англоязычных версиях игр серии.
 Пелио (Акио Суяма) — пеликан, который доставляет письма по Деревне Животных. Известен как Пит () в англоязычных версиях игр серии.
 Пелико (Отоха) — женский пеликан, которая работает в мэрии Деревни Животых в дневное время. Она нежная и добрая, в отличие от своей старшей сестры Пелими. Известна как Пелли () в англоязычных версиях игр серии.
 Пелими (Юко Мидзутани) — пеликан, которая работает в мэрии Деревни Животых в ночное время. В отличие от своей младшей сестры Пелико, она грубая и высокомерная. Известна как Филлис () в англоязычных версиях игр серии.
 Фута  (Каппэй Ямагути) — неясыть, работающий в Музее Деревни Животных. Единожды начиная говорить о динозаврах, он не может остановиться. Его мечта — заполучить окаменелость сейсмозавра. Известен как Блатэрс () в англоязычных версиях игр серии. В отличие от игр, он не ведёт ночной образ жизни.
 Фуко (Мика Канаи) — сова, управляющая обсерваторией в музее. Известна как Селеста () в англоязычных версиях игр серии. В отличие от игр, она не ведёт ночной образ жизни.
 Мастер (Такая Хаси) — голубь, управляющий кофейней-киссатэн при музее. Известен как Брюстер () в англоязычных версиях игр серии.
 Тотакэкэ (Сюн Огури) — пёс — уличный музыкант. Является воплощением композитора серии Кадзуми Тотаки. Известен как К. К. Слайдер () в англоязычных версиях игр серии. Во время исполнения композиции «K.K. Bossa» во время фестиваля фейерверков он поёт на анимализе, языке антропоморфных животных из игр серии.
 Мистер Ресет (Юити Кимура) — крот, отвечающий за освещение в деревне. Известен как Мистер Ресетти () в англоязычных версиях игр серии, где он выполняет иную задачу. Он появляется, если игрок перезапускает игру, предварительно не сохранившись, и устраивает ему обструкцию.
 Сэйити (Дзюмпэй Такигути) — художник-морж, часто голодный и печальный. Известен как Венделл () в англоязычных версиях игр серии
 Кинуё (Мари Адати) — младшая из двух сестер-ежих, которые являются портными деревни. Известна как Мэйбл Эйбл () в англоязычных версиях игр серии.
 Асами (Саори Хаттори) — старшая из двух сестер-ежих, которые являются портными деревни. Известна как Сэйбл Эйбл () в англоязычных версиях игр серии.
 Цунэкити (Тецуё Сакагути) — кицунэ (лис в американской и европейской версиях игр серии), который управляет чёрным рынком с дурной репутацией. Известен как Безумный Рэдд () в англоязычных версиях игр серии.
 Ракосукэ (Такаси Миикэ) — морская выдра. Известен как Паскаль () в англоязычных версиях игр серии.
 Джонни (Ватару Такаги) — чайка-космонавт, который летает в помощью НЛО, а также говорит по-английски. Известен как Гулливер () в англоязычных версиях игр серии. В оригинальной игре он был моряком, который причаливал на берег и давал игроку один из редких предметов интерьера. В Animal Crossing: Wild World он управляет НЛО, которое игрок, как и в фильме, может сбить рогаткой. После этого, как и в фильме, игрок должен собрать обломки корабля. За выполнение задания Гулливер награждает игрока одним из предметов интерьера на космическую тематику.
 Каппэй (Мицуо Ивата) — каппа-таксист. Известен как Кэпп’н () в англоязычных версиях игр серии. В оригинальной игре он управляет паромом, который доставляет игрока на Остров Животных. В Wild World он водит такси, которое везёт игрока в деревню, как в фильме.

Другие персонажи, такие как Сисё (Доктор Шранк ()), Мистер Хомма (Лайл ()), Майко (Кети ()) и ее мать Кейтлин (), и Роланд (Сахара ()) выступают в немой роли.

Производство 
Впервые «Лес Животных» был анонсирован в майском номере японского журнала Hochi Shimbun за 2006 год, с театральной датой выхода на декабрь. Фильм был запущен в производство благодаря успеху видеоигры Animal Crossing: Wild World, выпущенной для Nintendo DS в предыдущем году и разошедшейся тиражом более 3 миллионов копий в одной только Японии. Дзёдзи Симура выступил в качестве режиссёра фильма, ранее он занимался киноадаптациями комиксов-манга (среди его работ «Повелитель призраков» и Master Keaton). Некоторые сотрудники из команды разработчиков игр серии Animal Crossing помогали с производством и старались придать фильму такую ​​же привлекательность для зрителей, как и самим видеоиграм.

Предзаказавшие билеты до выхода фильма имели право на получение ваучеров, которые можно было обменять на труднодоступные золотые инструменты в Animal Crossing: Wild World. В октябре 2007 года в Nintendo of America сделали заявление о том, что «не планируют» выпускать фильм в Северной Америке.

Музыка 
Музыку к фильму написал композитор серии Animal Crossing Кадзуми Тотака, аранжировщиком выступил Томоки Хасэгава. В фильме использованы многочисленные композиции из игр. Официальная заглавная песня фильма — «Мори э Ико» (森へ行こう, «Давай отправимся в Лес») в исполнении Таэко Онуки, которая играет по окончании фильма. Официальный альбом был выпущен в Японии 13 декабря 2006 года VAP и содержит 46 треков из фильма вместе с пятью бонусными композициями из Animal Crossing: Wild World.

Выпуск 
«Лес Животных» был выпущен в кинотеатрах Японии 16 декабря 2006 года по лицензиату Toho. Он дебютировал как третий самый кассовый фильм за первый уик-энд, уступив лишь фильмам «Письма с Иводзимы» и «Эрагон», заработав примерно 246 миллионов иен (2,085,729 долларов). К концу 2006 года общие сборы фильма составили 1,526 млрд. иен (12,915,432 долл. США), тем самым лента стала 30-м самым кассовым фильмом в этом году в регионе. К концу своего театрального показа в 2007 году фильм заработал около 1,7 млрд. иен (16,216,731 долл. США), что делает его 17-м самым кассовым фильмом того года, при объединении с результатами кассовых сборов в декабре 2006 года.

«Лес Животных» был выпущен на 2-х DVD в Японии 25 июля 2007 года VAP. Вместе с первыми дисками вывалаись сумки, оформленные в тематике Animal Crossing.

Критика 
Критик журнала  назвал «Лес Животных» лучшей экранизацией игры со времён Mortal Combat. Сюжет в целом достоверно изображает игровую вселенную, его персонажей, также аниме впечатляет своей визуальной составляющей. Однако об истории особо нечего сказать кроме того, что она представляет собой череду случайных событий. 

Ричард Айзенбайс с сайта Kotaku назвал «Лес Животных» совершенно скучным и бессмысленным фильмом без какой либо осмысленной сюжетной линии. Даже нацеливание фильма на детскую аудиторию не прощает ему серьёзные сюжетные огрехи. По сути фильм на протяжении 80 минут знакомит зрителя с городком и его жителями, являясь рекламой игр серии Animal Crossing. Главная героиня Ай лишена предыстории и мотивации, большинство сцен в фильме просто не связаны между собой. Главный эмоциональный момент в фильме — переезд слонихи Мардж преподнесён довольно странно.

Заметки

Примечания

Использованная литература

Ссылки 
 Официальный сайт фильма (сохранённая страница в Internet Archive)

Аниме 2006 года
Мультфильмы Японии
Фильмы Японии 2006 года
OLM